Нефела (др.-греч. Νεφέλη; болг. Нефела; лат. Nephele) — многозначный термин.

 Нефела — персонаж древнегреческой мифологии.
 Нефела — село в Болгарии. Находится в Врачанской области, входит в общину Враца. 
 Нефела — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу B и входит в состав семейства Фемиды. 
  — насекомое из семейства Бражники.